Toponímia:
 Municipi de Boden, municipi del Comtat de Norrbotten, al nord de Suècia
 Boden (Suècia), localitat i centre administratiu del municipi de Boden, al Comtat de Norrbotten, Suècia
 Biografies:
 Falk Boden (Elsterwerda, 1960), ciclista alemany dels anys 80
 Fernand Boden (Echternach, 1943), polític i professor luxemburguès, membre del Partit Popular Social Cristià
 Margaret Boden (Londres, 1936), professora de recerca de ciència cognitiva
 Samuel Boden (Kingston upon Hull, 1826 – Londres, 1882), mestre d'escacs anglès 
 Miscel·lània: Mat de Boden, esquema de mat en escacs caracteritzat per l'acció de dos alfils en dues diagonals creuades, quan les caselles d'escapament estan ocupades per peces del propi bàndol